Pepp ist der Familienname von:

 Johnny Pepp (* 1989), niederländischer Produzent und Rapper

PEPP steht als Abkürzung für:
 Europarente (), europaweite private Altersvorsorgeprodukte
 Pandemic Emergency Purchase Programme (dt.: Pandemie-Notfallkaufprogramm), Anleihekaufprogramm der Europäischen Zentralbank
 Pauschalierendes Entgeltsystem Psychiatrie und Psychosomatik, Verfahren zur Abrechnung von Leistungen zwischen Kliniken und Krankenkassen
 Pediatric Education for Prehospital Professional, ein Kurskonzept der American Academy of Pediatrics zur Untersuchung und Versorgung kindlicher Notfallpatienten

Siehe auch:
 PEPP-PT
 PEP

Abkürzung